

Persone 
 Jean Nouvel – architetto e designer francese, Premio Imperiale 2001, Premio Wolf per le arti 2005 e Premio Pritzker 2008
 Walter Nouvel – pianista e compositore russo

Altro 
 Chastel-Nouvel – comune francese nel dipartimento della Lozère nell'Occitania
 Opéra Nouvel – sede moderna dell'Opéra national de Lyon